Acampo steht für folgende Gebiete oder Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acampo (CDP), CDP im San Joaquin County, Kalifornien
 Acampo (Kalifornien), San Joaquin County
 Acampo (Texas), Shackelford County